Un moment d'égarement (1977) - film van Claude Berri
 Un moment d'égarement (2015) - film van Jean-François Richet